

Ожидаемые события 
 Июнь — июль — проведение Евро-2028.
 21 июля — 6 августа — проведение XXXIV летних Олимпийских игр (Лос-Анджелес, США);
 26 октября — ожидается приближение астероида «(35396) 1997 XF11» к Земле на расстояние 951 000 км;
 Запланированный запуск российского орбитального телескопа «Спектр-УФ».

См. также

Примечания